Кукавица је појам са више значења:

 Кукавица, врста птице
 Кукавица, планина у Јабланичком и Пчињском округу
 Строги природни резерват Кукавица
 Кукавица, албум, из 1993. године, певачице Цеце Ражнатовић

а постоји и више села са овим именом:
 Кукавица, село у општини Власотинце у Јабланичком округу
 Кукавица, село у општини Владичин Хан у Пчињском округу
 Кукавица, село у општини Пљевља на северу Црне Горе
 Кукавица, село у граду Приштини у Косовском округу